La fruta es, en general, un fruto comestible que se obtiene de plantas cultivadas o silvestres.

El término fruta también puede hacer referencia a: 

Grupos específicos de frutas, tales como:
 Fruta tropical, las frutas que requieren un clima tropical para su cultivo.
 Fruta del bosque, son un tipo de frutas pequeñas y comestibles, cuyas plantas que los producen tradicionalmente no se cultivan, sino que crecen en forma silvestre o asilvestrada.
 Fruta seca o fruta desecada, es un producto que se obtiene del secado realizado a diversas frutas especialmente propensas a este proceso (no confundir con los frutos secos).
 Fruta confitada también conocidas como fruta caramelizada o fruta glaseada, siendo aquellas frutas que se sumergen y cocinan en almíbar, de forma que pierdan su humedad interior; para lograr así ser conservadas por tiempos prolongados.
 Fruta triturada, es un alimento tradicionalmente consumido por aquellas personas con problemas de masticación y/o deglución. Normalmente se prepara con fruta madura.

Frutas en particular tales como:
 Fruta bomba, también conocida como melón de árbol, mamón, papaya y lechosa, es el fruto del papayo (Carica papaya), especie de la familia Caricaceae.
 Fruta de la pasión, la fruta de la pasión, maracuyá, mburucuyá, chinola, parcha, parchita o pasionaria (Passiflora edulis) es una planta trepadora del género Passiflora.